Шён, Шен (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Шён, Алоис (1826—1897) — австрийский художник.
 Шён, Альдо (1912—2014) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Шён, Вильгельм фон (1851—1933) — немецкий дипломат, барон.
 Шен, Волкан (, род. 1987) — турецкий футболист.
 Шён, Генрих Теодор фон (1773—1856) — прусский государственный деятель, обер-президент Восточной и Западной Пруссии.
 Шен, Иоганн (математик) (1771—1839) — немецкий математик и метеоролог.
 Шен, Иоганн (экономист) (1802—1839) — государствовед и экономист.
 Шен, Иоганн-Матиас-Альбрехт (1800—1870) — немецкий офтальмолог, автор ряда трудов по медицине.
 Шён, Надин (род. 1983) — немецкий политик, член партии «Христианский демократический союз» (ХДС).
 Шён, Сабольч (род. 2000) — венгерский футболист.
 Шен, Селин (, 1976) — бельгийская оперная певица.
 Шён, Хельмут (1915—1996) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Шён, Эдгард — немецкий (нюрнбергский) художник, автор гравюры для нюрнбергской Библии 1524 года.
 Шён, Ян Хендрик (род. 1970) — немецкий физик, работавший в США.

См. также 
 Шен
 Шенн
 Шэн
 Шень
 Ле-Шен
 Шене

Примечания